XAO est un sigle désignant l'ensemble des tâches assistées par ordinateur (d'où le sigle AO), en particulier dans les processus de conception et de fabrication industriels. En anglais on parle de « computer aided ».

Applications 
Les technologies XAO se sont développées avec l'informatique, remplaçant les dessins sur feuilles, la fabrication de maquettes, la simulation physique des pièces industrielles.

On parle ainsi de :
 CAO (conception assistée par ordinateur),
 CFAO (conception et fabrication assistées par ordinateur),
 CMAO (conception mécanique assistée par ordinateur),
 DAO (dessin assisté par ordinateur),
 MTAO (métrologie tridimensionnelle assistée par ordinateur),
 EAO (enseignement assisté par ordinateur),
 ExAO (expérimentation assistée par ordinateur),
 FAO (fabrication assistée par ordinateur),
 FMAO (formation musicale assistée par ordinateur),
 GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur),
 GPAO (gestion de la production assistée par ordinateur),
 IAO (ingénierie assistée par ordinateur) ou (instruction assistée par ordinateur),
 IMAO (instrument de musique assisté par ordinateur),
 MAO (musique assistée par ordinateur),
 PAO (publication assistée par ordinateur),
 RIAO (recherche d'information assistée par ordinateur),
 TAO (traduction assistée par ordinateur),
 TCAO (travail coopératif assisté par ordinateur).
La prolifération de ces sigles a pu faire s'interroger sur le sérieux de que certains recouvrent : on a ainsi parlé, par dérision, de NQAO (n'importe quoi assisté par ordinateur)

Sources 
 Sylvain de Boissieu, "Le Guide des valeurs technologiques", Paris, Ed. du JdF, 2000.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simulation informatique

Industrie
Application de l'informatique
Génie mécanique